

Sigle 
 Fàbrica Nacional de Motores – Casa automobilistica brasiliana attiva dal 1942 al 1988, legata prima alla Alfa Romeo e poi alla Fiat.
 Faith No More – gruppo musicale rock statunitense
 Ferrocarriles Nacionales de México – azienda di trasporto ferroviario messicana
 Ferrovie Nord Milano S.p.A. – azienda di trasporto ferroviario italiana
 Forum Natura Mediterraneo

Biochimica 
 Flavina mononucleotide – coenzima